Jundi ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora Heine-Jundi (1935–2011), deutsche Malerin, Grafikerin, Autorin und Dozentin
 Munir El Jundi († 2020), syrischer Diplom-Ingenieur